Zamal ist:

 auf Mauritius, Reunion und Madagaskar ein umgangssprachlicher Begriff für Cannabis
 eine Insel der Philippinen
 ein Mayawort für Sonnenaufgang

Siehe auch:
 Samal